

Codici 
 H35 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Leavenworth

Guerra 
Hotchkiss H35 – carro armato francese della seconda guerra mondiale